Az 1957-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 23. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Gwardia Warszawa, és a bronzérmes LKS Łódź előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1957
Lengyel 1